Покосное — название нескольких населённых пунктов:
 Покосное — село в Братском районе Иркутской области.
 Покосное — деревня в Манском районе Красноярского края.